Lost River (Idaho), een plaats in de Amerikaanse staat Idaho
Lost River (film), een Amerikaanse film uit 2014, geschreven en geregisseerd door Ryan Gosling
Lost River (rivier in Californië), een rivier in de Amerikaanse staat Californië
Lost River (rivier in Indiana), een rivier in de Amerikaanse staat Indiana